Charleville – antica città francese nel dipartimento delle Ardenne, dal 1966 parte del comune di Charleville-Mézières
 Charleville – comune francese del dipartimento della Marna
 Charleville-sous-Bois – comune francese del dipartimento della Mosella
 Charleville – città irlandese della Contea di Cork
 Charleville – città australiana del Queensland